«Приключения Винни» () — 22-ой полнометражный анимационный фильм компании Disney 1977 года, снятый по мотивам наиболее известного литературного произведения британского писателя Алана Александра Милна — «Винни-Пух и все-все-все», режиссёра Вольфганга Райтермана.

В дальнейшем после этого мультфильма о Винни-Пухе компания Disney выпускала мультфильмы, уже не связанные с оригинальными сюжетами из книги Алана Милна. И только в 2011 году в свет вышел новый мультфильм «Медвежонок Винни и его друзья», основанный на книге.

Фильм включил в себя три ранее выпущенных короткометражных мультфильма:

 1966: Winnie the Pooh and the Honey Tree (Винни-Пух и медовое дерево),
 1968: Winnie the Pooh and the Blustery Day (можно перевести так же, как и советский мультфильм: Винни-Пух и день забот),
 1974: Winnie the Pooh and Tigger Too! (Винни-Пух, а с ним и Тигра!).

Сюжет 

В «Приключения Винни» впервые появляется персонаж Суслик (гофер, зверёк, водящийся только в Америке). Он восклицает: «Конечно же, меня нет в книге!»

Отзыв критика 
Ещё успешнее у студии Диснея обстояли дела с мини-фильмами, основанными на всеми любимой книге А. Милна «Винни-Пух»: «Винни-Пух и медовое дерево» и «Винни-Пух и день забот». Эти умно задуманные среднеметражные ленты сохранили облик оригинальных иллюстраций Милна, распространив их существование на диснеевскую территорию. Получасовая продолжительность представляла разумный компромисс между коротким и длинным метром, давая возможность сценаристам и аниматорам выстроить убедительные характеры без необходимости обкорнать или растянуть сюжет. Эти прекрасные фильмы снял Вули Райтерман. Следующий фильм серии «Винни-Пух, а с ним и Тигра!» (1974) поставил Джон Лаунсбери.

Примечания 

Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Диснеевские мультфильмы о Винни-Пухе
Мультфильмы Вольфганга Райтермана
Рисованные мультфильмы США 1977 года
Полнометражные мультфильмы США
Независимые фильмы США
Сюрреалистические фильмы
Мультфильмы Walt Disney Animation Studios
Мультфильмы Джона Лаунсбери
Мультфильмы, спродюсированные Вольфгангом Райтерманом